High Voltage (1929), een film uit 1929
 High Voltage (1997), een film uit 1997
 High Voltage (AC/DC), een album van de hardrockband AC/DC